CPS – centrum pomocy społecznej
 Cps (informatyka) – liczba znaków na sekundę ()
 cps (spektrometria jądrowa) – liczba zliczeń na sekundę ()
 CPS – cyfrowe przetwarzanie sygnałów
 CPS-1, CPS-2, CPS-3 – systemy gier arcade produkcji Capcom
 CPS – w grach: kliknięcia na sekundę ()